Ипполи́т Фёдорович Богдано́вич (, Переволочна, Киевская губерния — , Курск) — русский поэт, переводчик, государственный служащий. В историю русской литературы вошёл главным образом как автор стихотворной повести (развлекательной поэмы) «Душенька» — вольного переложения повести Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона».

Биография 

Ипполит Богданович родился  года в местечке Переволочна, в семье бедного мелкопоместного дворянина. Получил домашнее образование. В 1754 приехал в Москву, был принят юнкером в Юстиц-коллегию и одновременно учеником математической школы при Сенатской конторе. В 1757 обратился к М. М. Хераскову с просьбой о приёме в театральную труппу при Московском университете. Херасков отказал Богдановичу в этой просьбе, но записал его в университетскую гимназию и поселил в своём доме. В 1761 Богданович был переведён в университет, где учился вместе с С. Г. Домашневым, Д. И. Фонвизиным, Я. И. Булгаковым. В том же году принят на службу в университет «к надзиранию за классами» (до мая 1763).

В 1762 году переведён в комиссию о строении триумфальных ворот, для которых сочинял надписи. В 1763 году прикомандирован в штат известного военного деятеля графа П. И. Панина.

В 1764 году Богданович начал службу в Иностранной коллегии и с 1766 по 1769 являлся секретарём русского посольства при Саксонском дворе.

Масон, в 1774 году обрядоначальник петербургской ложи «Девять муз».

В 1779 году был переведён «за ненадобностью» в департамент герольдии без жалования, в 1780 — в государственный архив.

С 1783 года Богданович — член Российской академии. С 1788 по 1795 год — председатель государственного архива. После увольнения со службы — оставил Петербург.

В 1795 году вышел в отставку. В 1798 переехал в Курск, где и провёл последние годы жизни.

Скончался 6 января 1803 года в Курске; похоронен на Херсонском кладбище города Курска. В 1834 году на его могиле был установлен памятник, изображавший Психею, в 1894 году возобновлён на средства жителей Курска, могила сохранилась.

Творчество 
Писать стихи начал в детстве и уже в 14 лет печатал их благодаря М. М. Хераскову и И. И. Мелиссино. В 1763 году он познакомился с графиней Екатериной Дашковой и принимал участие в журналах, выходивших при её участии, выступал как издатель журнала «Невинное упражнение» (1763).

Около 1775 года сочинил вольную повесть в стихах «Душенька», подражая Ж. Лафонтену, заимствовавшему свой сюжет из Апулея («Любовь Психеи и Купидона», 1669). «Душенька» была напечатана в первый раз в 1783 году в Петербурге, до 1841 года выдержала 15 изданий; последнее — в 1887 году А. С. Сувориным в «Дешёвой библиотеке». Сочинение это принесло Богдановичу известность и обратило на него внимание Екатерины II. По её поручению он написал для Эрмитажного театра «Радость Душеньки» (1786), «Славяне» (1787) — пьесы, не имевшие успеха.

С сентября 1775 года он издавал «С.-Петербургский вестник», а в 1775—1782 годах редактировал «Санкт-Петербургские ведомости». Кроме того, он написал:
 «Сугубое блаженство» (поэма СПб., 1765);
 «Добромысл», (др. повесть в стихах. М., 1805);
 «Блаженство народов» (поэма, М. 1810);
 «Берег» (СПб., 1812);
 «Русские пословицы» (3 ч. СПб., 1785; здесь народные пословицы переделаны в двустишия);
 «Лира, или собрание разных сочинений» (СПб., 1773).

Подобно многим своим современникам-поэтам, Богданович активно занимался переложением псалмов:
 «Ода из псалма 114»
 «Псалом 45»
 «Небеса поведают славу Божию (из псалма 18)»
 «Псалом 148»
и т. д.

Плодами его исторических занятий остались:
 «Историческое изображение России» (СПб., 1777)

и переводы:
 «Малая война, описанная майором в службе короля Прусского» (с фр., СПб., 1768);
 «Сокращение из проекта о вечном мире Руссо (из Сен-Пьера)» (СПб., 1771)
 «Вертота, история о бывших переменах в Римской республике» (с французского, 3 ч. СПб., 1771—75).

Богданович оставил автобиографию (напечатана в «Отечественных записках», 1853, № 4).
Собрание его сочинений вышло в Москве в 1809—1810 гг., 6 ч.; 2-е изд. — М. 1818—1819 г., 4 ч.; 3-е — Смирдинское, в 2 ч., в 1848 г. В советское время сборник поэтических произведений Богдановича вышел в 1957 г. в серии «Библиотека поэта».

«Душенька» 

Из всего написанного Ипполитом Фёдоровичем историко-литературное значение имеет только «Душенька». Она явилась довольно смелым диссонансом в поэзии XVIII века, занимавшейся производством торжественных и тяжеловесных од. Современники были поражены новизной её содержания и формы и произвели Богдановича в «гении». «Душенька» породила массу подражаний и переделок, как какое-нибудь «классическое» произведение.

Смерть Богдановича вызвала массу эпитафий, в которых Богданович превозносится именно за написание «Душеньки»:

 Зачем нам надписьми могилу ту чернить
 Где Душенька одна всё может заменить?

— говорится в одной из них.

Сегодня, спустя время, в «Душеньке» можно отметить лёгкость стиха и желание, насколько позволяет нравственная цензура, побеседовать о «клубничке», благодаря которой поэма главным образом и имела успех у современников.

По оценке А. С. Пушкина, «в „Душеньке“ Богдановича встречаются стихи и целые страницы, достойные Лафонтена».

Примечания

Литература 
 Благой Д. Д. История русской литературы XVIII в., 3 изд., М., 1955;
 
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5.
 Серман И. З. И. Ф. Богданович — журналист и критик, в кн.: XVIII век, сб. 4, М.— Л., 1959.
 Стихотворения и поэмы. [Вступ. ст. И. З. Сермана], Л., 1957; в сборнике: Песни и романсы русских поэтов. [Вступ. ст. В. Е. Гусева], М.—Л.,1965.

Ссылки 

 Богданович Ипполит Фёдорович «Стихотворения» Библиотека ImWerden
 Карамзин Николай Михайлович «О Богдановиче и его сочинениях» Библиотека ImWerden
 Сочинения Богдановича на сайте Lib.ru: Классика
 Богданович И. Ф.  Автобиография / Предисл. и прим. Г. Геннади // Отечественные записки, 1853. — Т. 87. — Кн. 4. — С. 181—186.
 Коровин В. Л. Богданович. Ипполит Фёдорович // Энциклопедия Кругосвет
 Родословная И. Ф. Богдановича

Поэты России
Русские поэты
Члены Академии Российской
Поэты XVIII века
Воспитанники московской университетской гимназии
Поэты России XVIII века
Масоны России
Похороненные в Курске